David Ferrer era o atual campeão e defendeu seu título com sucesso, derrotando Philipp Kohlschreiber por 7–6(7–5), 6–1 na final.

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 David Ferrer (Campeão)
 Philipp Kohlschreiber (Final)
 Tommy Haas (Quartas de final)
 Sam Querrey ''(Semifinais)

<ol start="5">
  Jerzy Janowicz ''(Primeira rodada)
  Jürgen Melzer ''(Primeira rodada)
  Martin Kližan ''(Primeira rodada)
  Thomaz Bellucci (Segunda rodada)
</ol>

Chave

Finais
{{4TeamBracket-Tennis3-v2
|RD1=Semifinais
|RD2=Final

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= David Ferrer
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2= Gaël Monfils
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Sam Querrey
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=6<sup>2
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Philipp Kohlschreiber
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=7<sup>7
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= David Ferrer
| RD2-score1-1=7<sup>7
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=2
| RD2-team2= Philipp Kohlschreiber
| RD2-score2-1=6<sup>5
| RD2-score2-2=1
| RD2-score2-3= 
}}

Metade superior

Metade inferior

Qualificatório
Cabeças de chave

  Victor Hănescu ''(Qualificador)
  Benjamin Becker (Qualificado)
  Carlos Berlocq (Primeira rodada, desistiu devido a uma lesão na coxa)
  Gilles Müller ''(Primeira rodada)

<ol start="5">
 Igor Sijsling (Qualificado)
<li> Daniel Gimeno-Traver (Segunda rodada)
<li> Lukáš Rosol (Qualificador)
<li> Michael Russell ''(Segunda fase, desistiu devido a uma doença)
</ol>

Qualificados

  Greg Jones
 ''' Benjamin Becker

<li>  Igor Sijsling
<li>  Jesse Levine

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S